Мисс США 1987 () — 36-й конкурс красоты Мисс США прошедший 17 февраля 1987 года, в Альбукерке, Нью-Мексико. Победительницей конкурса стала Мишель Ройер из штата Техас.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные количество очков 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 12

Специальные награды 
Конгениальность: Лори Линн Дикерсон 
Фотогеничность:  
Лучший костюм штата: Кристон Гейл Киллгор

Фоновая музыка 
Открывающий номер: «», группа Wang Chung (Кавер-версия) и «Victory», соул группа Kool & the Gang

Штаты-участницы 

 – Ронда Гарретт
 – Шелли Данлеви
 – Дайан Линн Мартин
 – Шери Смельцер
 – Лори Линн Дикерсон
 – Полли Куска
 – Джолин Фой
 – Шелли Харалсон
 – Эдвина Ричард
 – Клотильда «Хлоя» Хелен Кабрера
 – София Мари Боуэн
 – Дебора Ласло
 – Вики Хоффман
 – Джоан Элизабет Бердж
 – Алесия Рэй Масалкоски
 – Кэти Линн Мэджи
 – Замок Мартина
 – Бет Энн Кларк
 – Кэрол Картер
 – Джинджер Килгор
 – Мишель Сноу
 – Розанна Иверсен
 – Элизабет Пулео
 – Кристин Розенбергер
 – Кэтрин Клэр Мэннинг
 – Дэун Тереза Фонсека
 – Констанс Колла
 – Эми Андерсон
 – Тэмми Ли Перкинс
 – Лори Дурки
 – Стейси Фокс
 – Кристон Гейл Киллгор
 – Констанс Маккалоу
 – Донна Уилсон
 – Шелли Гэнгнесс
 – Холли Боннелл
 – Дайан Роди
 – Тамара Примиано
 – Лиза Рынкевич
 – Лиза Бенсон
 – Элизабет Вудард
 – Яна ван Вуденберг
 – Молли Браун
 – Мишель Ройер
 – Пэтти Торп
 – Кэрол Вудворт
 – Марша Энн Раллс
 – Дженнифер Дёрфлингер
 – Паула Джин Моррисон
 – Регина Мария Партия
 – Мишель Рене Цимерманн
Юная Мисс США 1986 –  ()
'''

Судьи 
Ребека Артур
Дуг Хиггинс
Бетти Хаят-Айкман
Ретт Тернер

Марк Шварц

Гвен Джонс

Скандал 
Боб Баркер, ярый правозащитник животных. Узнав, что участницы будут выходить в шубах из настоящего меха, пригрозил покинуть мероприятие. Находясь уже в Нью-Мексико, организаторы не могли найти в кратчайшие сроки нового ведущего. Поэтому, участницы носили мех в определённой части конкурса. Но настоящая шуба была выдана победительнице «Мисс США». По окончании, Баркер покинул мероприятие и перешёл к проведению конкурса красоты «Мисс Вселенная 1987».

См. также 
 Мисс Мира 1987
 Мисс Вселенная 1987
 Мисс Интернешнл 1987

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1987
События 17 февраля
Февраль 1987 года
1987 год в Нью-Мексико
Альбукерке